Steinachbach ist ein Gewässername:

 Steinachbach (Kinsach),  rechter Zufluss der Kinsach bei Agendorf, Steinach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Steinachbach (Leraubach), linker Zufluss des Leraubachs (zur Luhe) bei Lerau, Markt Leuchtenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Steinachbach (Mittlere Ebrach), am Unterlauf Steinachsbach, linker Zufluss der Mittleren Ebrach bei Obersteinach, Markt Burgwindheim, Landkreis Bamberg, Bayern

Siehe auch:
 Steinach
 Steinbach